Srefidensi Dey, nationale feestdag in Suriname
 Srefidensi, Surinaams voor onafhankelijkheid , zie Surinaamse onafhankelijkheid